Sidonops flemingi är en svampdjursart som först beskrevs av James Scott Bowerbank 1873.  Sidonops flemingi ingår i släktet Sidonops och familjen Geodiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Horn- och kiselsvampar
flemingi